Konveur est un prénom breton masculin.

Étymologie 
Le nom est construit à partir des mots bretons kon signifiant chien (de guerre) (que l'on retrouve dans Konan, et de meur signifiant grand (que l'on trouve dans Treveur).

Variante 
 Bretagne : Conomor (forme antique)
 Pays de Galles : Cynfawr (forme moderne). 

Prénom breton
Prénom masculin